Dardânia pode se referir a:

 Dardânia (Anatólia) - antigo nome da região em torno do estreito de Dardanelos, que separa a Trácia da Anatólia
 Dardânia (Europa) - antigo nome da região dos Bálcãs habitada pelos dardânios, no sudeste da Europa
 Dardânia - antigo nome da Samotrácia, de acordo com o antigo geógrafo grego Pausânias

Desambiguação